Аве — латинське вітання.

Топонім

Аве — префектура.

Аве — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї.

Див. також 
 Аві () — субрегіон у Північному регіоні Португалії.
 Аві () — річка в Португалії.
 Ріба-де-Аве — парафія в Португалії, у муніципалітеті Віла-Нова-де-Фамалікан.